Babina gora može značiti

 Babina gora (Bilogora), najistočniji dio Bilogore
 Babina gora (kod Karlovca), brežuljci istočno od Karlovca
 Babina Gora, u 1910. i 1921. iskazivano je naselje koje je kasnije razdijeljeno na: Mala Babina Gora i Velika Babina Gora, u sastavu općine Đulovac, Bjelovarsko-bilogorska županija